Чистые Ключи — название населённых пунктов в России:

 Чистые Ключи — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Чистые Ключи — посёлок в Кайбицком районе Татарстана.
 Чистые Ключи (Персидское) — упразднённый населённый пункт в Апастовском районе Татарстана.